Лавернь () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Лавернь () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот